Slovo H2S má více významů:

 Sulfan – Chemický vzorec H2S
 H2S (radar) – britský radar z období druhé světové války
 H2S (film)  – sci-fi film Roberta Faenza (1969)
 Dynali H2S – belgický vrtulník